Botànica: Nom comú que designa els arbres i arbusts del gènere Sorbus. Sense especificar acostuma a referir-se a la Moixera (vera) (Sorbus aria).
 Moixera de guilla: Arbre (Sorbus aucuparia).
 Moixera de pastor: Arbre (Sorbus torminalis).
 Moixera nana: Arbust (Sorbus chamaemespilus).